Vanderstappen, Vander Stappen, Van der Stappen ou Van Der Stappen peut désigner :

Patronyme 

 Charles Van der Stappen (1843-1910), sculpteur belge
 Charles Vanderstappen (1883-?), footballeur belge
 Chris Vander Stappen (1959-2014), scénariste et réalisatrice belge
 Gustave Vanderstappen (1881-1955), footballeur belge qui a été meilleur buteur du championnat de Belgique de football à deux reprises
 Joseph Vanderstappen (1885-?), footballeur belge

Odonyme 

 Rue Charles Vanderstappen à Bruxelles.

Patronyme flamand